Ilis kan syfta på:

Azerbajdzjan 

 Ilis (ort), Chodzjaly,

Grekland 

 Elis, fornlämning, Västra Grekland, Nomós Ileías,